El Tossal des Vilars, pronúncia ribagorçana del Tossal dels Vilars, és una muntanya de 1.626 metres que es troba al municipi de la Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça.

Està situat al sector sud-occidental del terme. És a prop i a ponent de Barruera, i al nord de Cardet, al capdavall -extrem sud-est- del Serrat de les Costes.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Muntanyes de la Vall de Boí